Цей список є списком видів мурах, спостережених на території Данії. Список складається з біноменів (подвійних назв, що складаються з поєднання імені роду і імені виду латинською мовою) і зазначених поруч з ними імені вченого, що вперше описав цей таксон, і року, в якому це сталося. Мірмекофауна Данії в 1943 році включала 34 природних види (Larsson, 1943), в 1979 — 47 видів (Collingwood, 1979). Зараз на території Данії виявлено понад 50 видів мурах з 17 родів (з урахуванням 9 інвазивних і інтродукованих видів).

Camponotus

Crematogaster

Formica

Formicoxenus

Harpagoxenus

Hypoponera

Lasius 
  — Блідонога садова мурашка

Leptothorax

Monomorium

Myrmecina 
 Myrmecina graminicola Latreille, 1802

Myrmica

Pheidole

Solenopsis

Stenamma

Technomyrmex

Temnothorax

Tetramorium

Див. також 
 Список видів мурах Швеції

Примітки

Література 
 Jensen T. & Skøtt Chr., 1980. Danske Myrer. — Natur og museum 20 nr 1, 32 pp.
 Larsson, S. G. 1943. Myrer. — Danmarks Fauna. 43: 190 pp.

Посилання 
 Myrer (Formicidae)  (+ Фото мурах Данії)

Данія
Комахи Європи
мурашок
Фауна Данії